Estavillo ist der Familienname folgender Personen:

 Oliver Estavillo (* 1964), deutscher Maler
 Vicente Estavillo (* 1955), uruguayischer Fußballspieler

Estavillo ist der Name folgender Orte:
 Estavillo (Álava), Ort in der Provinz Álava, Spanien